Brygady artylerii noszące numer 21 (XXI):

 XXI Brygada Artylerii – Wojska Polskiego II RP
 21 Brygada Artylerii Ciężkiej – Ludowego Wojska Polskiego